Blue Buck Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blue Buck Mountain (Oregon)
 Blue Buck Mountain (Washington)